Qunnertuut bezeichnet:
 Qunnertuut (Insel), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qunnertuut (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland